Second Street Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Second Street Bridge (Arkansas), ID-Nr. 90000528
 Second Street Bridge (Michigan), ID-Nr. 80001845
 Second Street Bridge (Pennsylvania), ID-Nr. 88000752
 Second Street Bridge (Wisconsin), ID-Nr. 84000608